Mitja Sotlar (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 au HK Jesenice en Ligue Slovène. En 2006, l'Acroni intègre l'EBE Liga. Deux ans plus tard, il signe au Hockey Milano Rossoblu en Série A2.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || HK Jesenice || Interliga ||19||0||2||2||14||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2000-2001 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||25||3||3||6||12||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2001-2002 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Ligue Slovène ||3||0||2||2||8||  ||   ||   ||   ||    
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice || |Interliga ||8||0||0||0||14||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||6||1||3||4||4||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2002-2003 || HK Jesenice || Interliga ||15||3||3||6||14||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 || HK Jesenice || Interliga ||16||2||1||3||20||7||1||0||1||8 
|-
| 2003-2004 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||14||2||6||8||18||3||1||1||2||2
|-
| 2004-2005 || HK Jesenice || Interliga||21||1||2||3||10||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2004-2005 ||HK Jesenice || Ligue Slovène ||21||4||2||6||8||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Interliga||23||7||4||11||16||6||2||2||4||8
|-
| 2005-2006 ||HK Jesenice ||Ligue Slovène ||25||6||6||12||28||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice || EBEL ||38||2||3||5||40||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice mladi||Ligue Slovène ||6||5||4||9||0||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice || EBEL ||29||2||1||3||20||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice ||Ligue Slovène || || || || || ||4 || 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2008-2009 || Hockey Milano Rossoblu ||Série A2 || 32|| 5|| 5|| 10|| 48|| 6|| 2|| 0|| 2|| 12
|-
| 2009-2010 || Hockey Milano Rossoblu || Série A2 || 34|| 5|| 9|| 14|| 52|| 5|| 3|| 0|| 3|| 14
|-
| 2010-2011 || HK Partizan Belgrade || Slohokej Liga || 26|| 7|| 13|| 20|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Maribor ||Slohokej Liga || 27 || 11 || 15 || 26 || 40 || 5 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2011-2012 || HK Maribor || Ligue Slovène || 4 || 0 || 4 || 4 || 10 || 4 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2012-2013 || HK Maribor || Ligue Slovène || 7 || 3 || 7 || 10 || 4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2012-2013 || HK Maribor || Croatie || 7 || 2 || 3 || 5 || 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Maribor || INL || 35 || 10 || 12 || 22 || 32|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance à Jesenice
Naissance en octobre 1979
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Défenseur de hockey sur glace